Friederike von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Friederike Elisabeth von Sachsen-Eisenach (1669–1730), Prinzessin von Sachsen-Eisenach und durch Heirat Herzogin des kursächsischen Sekundogeniturfürstentums Sachsen-Weißenfels-Querfurt